Niemcy:
 Unna – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Unna – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Unna
 Unna – były powiat w latach 1930-1974

Osoby:
 Marie Unna – niemiecka dermatolog

Zobacz też:
 Una